Oberholz ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Oberholz (Much), Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis
 Oberholz (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Romaney von Bergisch Gladbach
 Oberholz (Ebenweiler), Ortsteil der Gemeinde Ebenweiler, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Oberholz (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberholz (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Oberholz (Hergensweiler), Ortsteil der Gemeinde Hergensweiler, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Oberholz (Niederaichbach), Ortsteil der Gemeinde Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Oberholz (Nittendorf), Ortsteil des Marktes Nittendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Oberholz (Gemeinde Neustadtl), Ort in Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Obernholz (Gemeinde Straß im Straßertale), Katastralgemeinde von Straß im Straßertale, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Oberholz (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Oberholz (Gemeinde Straßwalchen), Ort bei Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Oberholz (Gemeinde St. Veit in Defereggen), Streusiedlung in der Gemeinde St. Veit in Defereggen im Defereggental (Osttirol)
 Oberholz (Eschenbach SG), Ort in Eschenbach SG, Kanton St. Gallen, Schweiz
sowie:
 Oberholz (Waldgebiet in Sachsen), Waldfläche auf dem Gebiet der Gemeinde Großpösna, Landkreis Leipzig
 Oberholz (Mittelfranken), Waldfläche auf dem Gebiet der Gemeinde Langenaltheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Oberholz, Forst im Norden der Gemeinde Marzling, Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Oberholzen
 Obernholz